Il doppio del torneo di tennis Sunderland Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Frank Moser e Sebastian Rieschick che hanno battuto in finale Christopher Kas e Philipp Petzschner 6-4, 63-7, 6-4.

Teste di serie 

 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (finale)
 Alessandro Motti /  Uros Vico (primo turno)

 Mark Hilton /  Jonathan Marray (quarti di finale)
 Frank Moser /  Sebastian Rieschick (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunderland Challenger 2005